Мэрилин Норри (; род. 4 октября 1957, Питерборо, Канада) — канадская актриса.

Биография 
Дебютировала в 1989 году на телевидении, появившись в одной из серий телесериала «Залив Опасный». Впоследствии получила известность, снявшись в таких фильмах, как «Бесконечная история 3», «Маленькие женщины», «Миссия на Марс», «Шесть демонов Эмили Роуз» и «Тело Дженнифер». Также прославилась второстепенной ролью Розмари в независимом научно-фантастическом триллере Паноса Косматоса «По ту сторону чёрной радуги».

В 2005 сыграла роль Кейт, матери главной героини в эпизоде «Танец мёртвых» (режиссёр — Тоуб Хупер) телесериала-антологии «Мастера ужасов».

Фильмография

Ссылки 

Родившиеся в Питерборо (Онтарио)
Актрисы Канады
Киноактрисы Канады
Актрисы телевидения Канады
Актрисы театра Канады
Актрисы XX века
Актрисы XXI века